

Croazia 
 Donja Dubrava – comune della regione del Međimurje
 Donja Motičina – comune della regione di Osijek e della Baranja
 Donja Stubica – comune della regione di Krapina e dello Zagorje
 Donja Voća – comune della regione di Varaždin

Montenegro 
 Donja Lastva – centro abitato nel comune di Tivat